Сан Антонио Акатлан има више значења:

 Сан Антонио Акатлан (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Акатлан (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику